Peter Whalley est un nom pouvant désigner:

 (1722-1791), homme d'église anglais
 (1921-2007), caricaturiste et sculpteur canadien

Voir aussi

Whalley, Peter